Here and Now () — седьмой студийный альбом канадской рок-группы Nickelback, вышедший 21 ноября 2011 года. Альбом дебютировал под вторым номером в американском чарте Billboard 200 и был продан в размере около 227 тыс. копий на первой неделе, лишь на 0,18 % уступая альбому Christmas Майкла Бабла, который находился на 1 строчке.

Here and Now следует за мульти-платиновым Dark Horse 2008 года. 26 сентября группа официально выпустила 2 сингла, «When We Stand Together» и «Bottoms Up». Уже 27 сентября 2011 года обе песни стали доступны для скачивания. Первый трек из записи, «This Means War», был выпущен 10 ноября 2011 года в качестве 3 сингла.

На обложке изображены паровые часы Газтауна в Ванкувере, которые показывают 11:21, дата выпуска альбома.

Две песни из альбома использовались рестлинг-промоушеном WWE для своих событий: песня «When We Stand Together» стала музыкальной темой WWE Tribute to the Troops 2011, а песня «This Means War» стала музыкальной темой PPV WWE Elimination Chamber 2012

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Nickelback 
 Официальный русскоязычный сайт Nickelback

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Universal Music Group
Альбомы Nickelback
Альбомы на английском языке
Альбомы альтернативного рока
Поп-рок-альбомы
Хард-рок-альбомы
Альбомы пост-гранжа
Альбомы Канады
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums